Gunther ist:

 ein männlicher Vorname, siehe Gunther (Vorname) – dort auch zu Namensträgern
 eine Sagengestalt der Nibelungensage, siehe Nibelungensage#Gunther
 eine Operngestalt in Richard Wagners Götterdämmerung
 ein österreichischer Wrestler und WWE Champion, siehe Gunther

Gunther ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Godfrey Gunther (1822–1885), US-amerikanischer Politiker
 Erna Gunther (1896–1982), US-amerikanische Anthropologin
 Fritz Stüber-Gunther (1872–1922), österreichischer Schriftsteller
 George Gunther (1845–1912), deutsch-amerikanischer Brauer
 Henry Nicholas Gunther (1895–1918), amerikanischer Soldat

 Neil J. Gunther (* 1950), australischer Physiker und Autor
 Robert T. Gunther (1869–1940), englischer Wissenschaftshistoriker
 Theodor Gunther (1862–1902), deutscher Sänger und Theaterschauspieler

Siehe auch:

 Ginter, Ginther
 Gunter
 Günter, Günther
 Guenter, Guenther
 Guntar, Gunthar
 Gunnar, Gunnarr